Имя Пиншань носит несколько географических объектов в разных провинциях КНР:

 Пиншань — район города Шэньчжэнь в провинции Гуандун.
 Пиншань — район городского округа Бэньси в провинции Ляонин.
 Пиншань — уезд городского округа Ибинь в провинции Сычуань.
 Пиншань — уезд городского округа Шицзячжуан в провинции Хэбэй.